Single numer jeden w roku 1981 (USA)
 Single numer jeden w roku 1981 (Japonia)

Zobacz też